

Geografia 
 Germania
 Gering –  comune della Renania-Palatinato
 Stati Uniti d'America
 Gering – città nello Stato del Nebraska

Persone 
 Marion Gering – regista russo naturalizzato statunitense